Jekaterinoslawka ist der Name mehrerer Dörfer in Russland:
  in der Oblast Amur (auch Rajonverwaltungszentrum), siehe Jekaterinoslawka (Amur)
  in der Oblast Omsk, siehe Jekaterinoslawka (Omsk)
  in der Oblast Orenburg, siehe Jekaterinoslawka (Orenburg)